Николай Клочко:
 Клочко, Николай Алексеевич (род. 1978) — государственный и политический деятель Украины, председатель Сумской ОГА с 26 декабря 2014
 Клочко, Николай Антонович (1907—1981) — Герой Советского Союза.